La Serie A 1961 fu la 42ª edizione del massimo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile. La Pro Recco si rinconfermò campione d'Italia per il terzo anno consecutivo.

Classifica finale

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia
 AS Roma e Lerici retrocesse in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1961
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto